«Врата рая» — кинофильм, вестерн Майкла Чимино 1980 года с Крисом Кристофферсоном и Кристофером Уокеном в главных ролях. Сценарий картины частично основан на реальных событиях.

Считается одним из самых крупных кассовых провалов в истории Голливуда. Однако спустя тридцать лет после премьеры фильм встретили овациями, а его провал считают величайшей несправедливостью в истории кинематографа.

Сюжет 

В основе фильма — «война округа Джонсон», столкновение, произошедшее в Вайоминге в 1890 году. В округе Джонсон шериф Джеймс Эверилл пытается защитить интересы европейских иммигрантов-фермеров от посягательств богатых землевладельцев, которые нанимают Натана Чампиона для устрашения поселенцев. Начинается вооружённый конфликт между наёмниками землевладельцев и фермерами, пытающимися построить новую жизнь на американской границе, который достигает апофеоза в жестоком сражении. И только регулярная армия сможет остановить кровопролитие.

В ролях 
 Крис Кристофферсон — шериф Джеймс Эверилл
 Кристофер Уокен — Натан Чампион
 Джон Хёрт — Билли Ирвин
 Сэм Уотерстон — Фрэнк Кантон
 Брэд Дуриф — мистер Эгглестон
 Изабель Юппер — Элла Уотсон
 Джозеф Коттен — Преподобный
 Джефф Бриджес — Джон Л. Бриджес
 Ронни Хоукинс — майор Уолкотт
 Пол Косло — мэр Чарли Лежак
 Джеффри Льюис — траппер Фред
 Ричард Мазур — простак
 Рози Велла — прекрасная девушка
 Терри О’Куин — капитан Минарди
 Микки Рурк — Ник Рэй
 Уиллем Дефо — мужчина
 Робин Бартлетт — миссис Лежак
 Том Нунен — Джейк

Съёмочная группа 
 Сценарист и режиссёр: Майкл Чимино
 Продюсер: Джоан Карелли
 Оператор: Вилмош Жигмонд
 Композитор: Дэвид Мэнсфилд
 Монтажёры: Лиза Фрухтман, Джеральд Гринберг, Уильям Рейнольдс и Том Рольф
 Художники-постановщики: Тамби Ларсен
 Художники по декорациям: Джеймс Берке и Джози МакАвин
 Художник по костюмам: Аллен Хайфилл

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.

Награды 
 1982 «Золотая малина»
 Худший режиссёр (Майкл Чимино)

Номинации 
 1981 Каннский кинофестиваль
 фильм участник основного конкурсного показа (Майкл Чимино)
 1982 «Золотая малина»
 Худший фильм (Джоан Карелли)
 Худший сценарий (Майкл Чимино)
 Худшая музыка (Дэвид Мэнсфилд)
 Худший актёр (Крис Кристофферсон)
 1982 «Оскар»
 Лучшая работа художника-постановщика и художника по декорациям (Тамби Ларсен и Джеймс Берке)

Критика 
Фильм (первоначально 5-часовой, для съёмок которого режиссёр Майкл Чимино значительно вышел из планированного бюджета; сокращён почти вдвое) был воспринят публикой и критикой резко отрицательно и снят с проката через неделю. Винсент Кэнби в «Нью-Йорк таймс» писал: «Безусловный провал картины наводит на мысль о том, что ради успеха „Охотника на оленей“ Чимино запродал душу дьяволу, а теперь, когда замаячили „Врата рая“, тот вернулся, чтобы забрать то, что ему причиталось», и подытожил — «безоговорочная катастрофа». Студия United Artists после выхода фильма понесла огромные убытки и вскоре прекратила самостоятельное существование, долгое время не выпуская заметных картин. Хотя режиссёр Майкл Чимино считался одним из лучших режиссёров Голливуда (его предыдущий фильм «Охотник на оленей» имел колоссальный успех и получил 5 «Оскаров»), неудача этого фильма, наряду с некоторыми другими фильмами, стала причиной того, что голливудские студии стали жёстче регулировать производство кинокартин и давать меньше независимости режиссёрам.

Новейшая история фильма 
В 2012 году фильм был повторно реализован в виде 216-минутной режиссёрской версии на 69-м кинофестивале в Венеции. Директор венецианского фестиваля характеризовал фильм как «абсолютный шедевр», а версию фильма 1980-го года назвал «резнёй нервных продюсеров» и охарактеризовал то, что тогда произошло с фильмом, как «одну из величайших несправедливостей истории кинематографа», которая разрушила карьеры Чимино и Кристофферсона после нападок уничтожающей критики. Позже фильм был показан на нью-йоркском кинофестивале, где его встретили овациями.

В марте 2013-го года фильм снова был показан на Фильмо-Форуме в Нью-Йорке. Кинокритик Манола Даргис написала, что это «второе пришествие … осветлило замутнённое, легендарное произведение искусства».

В 2015 году Николас Барбер на сайте BBC написал: «…так велики „Врата Рая“, совершенны, замечательны, что это уму непостижимо, как кто-либо мог ругать их раньше и называть катастрофой». Размышляя об изображении негативного отношения к иммигрантам в этом фильме, он пишет: «Однако, возможно, „Врата Рая“ были невозможным кино в 1980 году, но стали самым актуальным фильмом в 2015 году.»

Примечания

Ссылки 
 
 

Вестерны США
Фильмы США 1980 года